PPS est un sigle qui peut signifier :

Politique 
 Parti du progrès et du socialisme, nom du parti communiste marocain depuis sa légalisation en 1974 ;
 Parti socialiste polonais (),  parti politique polonais ayant existé de 1892 à 1948 ;
 Parti populaire syrien, nom donné par la France au Parti social nationaliste syrien pendant le mandat français au Liban ;
 , nom donné à plusieurs partis politiques ;
 Parti populaire sénégalais, créé en 1981 ;
 Parti pirate Suisse, créé en 2009.

Éducation 
 Projet personnalisé de scolarisation, voir maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
 Dans le domaine du handicap, prestations ponctuelles spécifiques, permettent d'établir un diagnostic socio-professionnel au regard de la situation de handicap, d'élaborer un projet professionnel prenant en compte la situation de handicap et de soutenir l'intégration en emploi-formation et le maintien en emploi ;
 Preuves, Programmes et Systèmes : un laboratoire de recherche sur les langages de programmation et les systèmes distribués, ainsi que leurs fondements logiques.

Sciences pures

Chimie 
 Polysulfure de phénylène : un polymère thermostable.

Médecine 
En médecine, le sigle PPS peut signifier deux choses :
 Programme personnalisé de soins, un programme thérapeutique mis en place au cours d'une RCP ;
 Plan personnel de santé élaboré par le MG à l'issue de repérages, analyses et programmation de la PEC ;
 En neurologie, potentiel postsynaptique.

Informatique 
 PowerPoint Show, un format de fichier ;
 Pulse par seconde ;
 Microsoft Office PerformancePoint Server, un module d'analyse et de planification de Microsoft Office.

Autres 
 , un identifiant utilisé dans l'administration irlandaise ;
 Plans particuliers spécialisés : plan d'urgence ;
 , une ONG américaine spécialisée dans l'aménagement d'espaces publics ;
 Un deuxième post-scriptum ;
 Paul Pissety Sagna, rappeur, auteur et compositeur sénégalais.